Авола — фамилия и топоним.
 Авола — город в Италии, расположен в регионе Сицилия, подчинён административному центру Сиракуза.
 Авола, Джорджо (род. 1989) — итальянский фехтовальщик на рапирах.
 Авола, Кэти Линн (творческий псевдоним Рокси Девиль; род. 1982) — американская порноактриса.